Lava River Cave steht für:

 Lava River Cave (Oregon), Lavaröhre im Newberry National Volcanic Monument
 Lava River Cave (Arizona), Lavaröhre im Coconino National Forest